Lutrochus är ett släkte av skalbaggar. Lutrochus ingår i familjen Lutrochidae. 

Lutrochus är enda släktet i familjen Lutrochidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Lutrochus